

Aardrijkskunde 
Nothomb (plaats), Belgisch dorp en deelgemeente van Attert 
Nothomb (rivier), riviertje nabij de gelijknamige plaats

Belgisch adellijk geslacht 
 Jean-Antoine de Nothomb (1757-1835), kolonel, fabrikant
 Alphonse Nothomb (1817-1898), politicus, advocaat en procureur des Konings
 Jean-Baptiste Nothomb (1805-1881), politicus, halfbroer van Alphonse
 Pierre Nothomb (1887–1967), politicus, senator en schrijver, driemaal getrouwd, dertien kinderen
 André Nothomb (1912-1937), cavalerieluitenant, overleden in bevolen dienst
 Patrick Nothomb (1936–2020), ambassadeur
 Juliette Nothomb (°1963), Franstalige schrijfster van kinder- en kookboeken
 Amélie Nothomb (°1966), Franstalige romanschrijfster
 Paul Nothomb (1913-2006), weerstander, communist, romanschrijver en filosoof
 Jean-François Nothomb (1919-2008), leider van de ontsnappingsroute Comète, in 1949 Broeder van Charles de Foucauld, in 1980 uitgetreden en getrouwd
 Simon-Pierre Nothomb (1933-2012), oorlogsvrijwilliger in het Korea-bataljon, directeur-generaal UCL
 Charles-Ferdinand Nothomb (°1936), politicus